Die Abkürzung IAHC steht für
 International Ad Hoc Committee
 International Assets Holding Corporation, US-amerikanischer Konzern.

Abkürzung